logical link control
 przewlekła białaczka limfatyczna (łac. lymphadenosis leucaemica chronic)
 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited liability company)

Podobne
 LCC